Porcile ist der Familienname folgender Personen:

 François Porcile (* 1944), französischer Filmemacher, Schriftsteller, Journalist, Musikwissenschaftler, Musikproduzent und musikalischer Berater
 Pablo Porcile (* 1996), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Der Schweinestall (Originaltitel: Porcile), Film von Pier Paolo Pasolini aus dem Jahr 1969